Штедим се може бити:

Штедим (Никшић), насељено место у општини Никшић
Штедим (Подујево), насељено место у општини Подујево